BIV steht für:
 Bovines Immundefizienz-Virus, ein Virus aus der Familie der Retroviren
 Bürgerinteressenvertretung
 Bundesinnungsverband, eine Interessenvertretung einer Berufsgruppe
 Bezirksimkerverein
 Bäckerinnungsverein
 brain in a vat, deutsch Gehirn im Tank
 Flugplatz Bria in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

BiV steht für:
 Bildverstärker

biv steht für:
 Süd-Birifor (ISO-639-3-Code), Varietät von Birifor (Sprache), Sprache der Birifor in Ghana

B IV steht für:
 Bayerische B IV, bayerische Dampflokomotive

B.IV steht für:
 Lohner B.IV, österreich-ungarischer Aufklärungs-Doppeldecker der Lohner-Werke (Variante der Lohner B.II), die meisten davon als Lizenzbau bei der Ungarischen Flugzeugfabrik (Ufag)

Siehe auch:
 B4

BIV